Вагабов — мусульманская фамилия. Происходит от имени Вагаб. Известные носители:
 Вагабов, Абдул-Вагид Вагабович (1911—2009) — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Вагабов, Вагаб Мамедович (род. 1986) — российский профессиональный боксёр и боец смешанных единоборств, трёхкратный чемпион мира по MMA.
 Вагабов, Магомедали Абдулгамидович (1975—2010) — один из лидеров ваххабитского подполья в Дагестане.
 Вагабов, Михаил Вагабович (1923—2013) — советский и российский исламовед, доктор философских наук, профессор.
 Вагабов, Осман Абдулгамидович (1981—2010) - российский кикбоксер, тайбоксер, боец смешанных единоборств.

Мусульманские фамилии